Il singolare del torneo di tennis Bologna Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Paolo Canè 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Martín Jaite (campione)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Kent Carlsson (semifinali)
 Diego Pérez (quarti di finale)

 Pablo Arraya (secondo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Horacio de la Peña (quarti di finale)
 Francisco Maciel (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1986